Rodel-Weltcup kann bezeichnen:
 Rennrodel-Weltcup auf Kunstbahnen, seit 1977
 Naturbahnrodel-Weltcup, seit 1992